Tukotuko mocny (Ctenomys validus) – gatunek gryzonia z rodziny tukotukowatych (Ctenomyidae). Występuje w Ameryce Południowej, gdzie odgrywa ważną rolę ekologiczną. Siedliska tukotuko mocnego położone są na terenie argentyńskiej prowincji Mendoza. Gatunek jest blisko spokrewniony z tukotuko eremickim.

Przypisy 

Ssaki Ameryki Południowej
Tukotukowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1977 roku